Le sigle PGS peut faire référence à :
 Groupe PGS (Palettes Gestion Services), entreprise française de fourniture de palettes de manutention ;
 Plan de gêne sonore, cartes de bruit autour des aérodromes ;
 Prototype Global Shoreline, source de données extraites du domaine public Landsat images via un algorithme de reconnaissance d'image, utilisée pour le tracé du littoral de la cartographie OpenStreetMap.
 Petroleum Geo-Services, une entreprise norvégienne.